Monte Ida – monte della Grecia
Monte Ida – monte della Turchia
Monte Ida – monte dell'Antartide

Pagine correlate
 Mount Ida